Arak – bevanda alcolica tradizionale del medio oriente 
 Arak – città dell'Iran
 Jakub Arak – calciatore polacco